La mà de guido, editorial de música i discogràfica amb seu a Sabadell, al Vallès Occidental
 Societat Lise-Meitner (del seu nom en alemany Lise-Meitner-Gesellschaft), associació per la igualtat de gènere en les ciències, d'Alemanya
 Laboratori de Microbiologia de Gant, laboratori de la Universitat de Gant especialitzat en bacteris
 Metralladora lleugera (del seu nom en anglès Light Machine Gun), metralladora dissenyada per a ser usada per un únic soldat